Средняя Речка — топоним:

 Средняя Речка — деревня, Клявлинский район, Самарская область.
 Средняя Речка (приток Катайги) — река в Томской области.
 Средняя Речка (приток Кормужиханки) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Средняя Речка (приток Нижней Речки) — река бассейна Ангары.